Очко — карточная игра
 «Двадцать одно» — фильм режиссёра Роберта Лукетича о группе студентов, обыгрывающих казино Лас-Вегаса

См. также 
 21 (число)